Con l'espressione Tempio Valdese ci si può riferire a diversi edifici di culto della confessione valdese:

Italia
Tempio Valdese di Milano
Tempio Valdese di Napoli
Tempio valdese di piazza Cavour a Roma
Tempio Valdese a Pinerolo
Tempio Valdese di Torino